Венгль:

 Венгль — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Венгль.
 Венгль — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.